Cuba Gooding Sr. (1944–2017) – amerykański piosenkarz
 Cuba Gooding Jr. (ur. 1968) – amerykański aktor